Па́хтусов — русская фамилия. Известные носители:

 Пахтусов, Анатолий Сергеевич (род. 1985) — украинский шоссейный велогонщик.
 Пахтусов, Андрей Сергеевич (род. 1976) — российский футболист.
 Пахтусов, Пётр Кузьмич (1800—1835) — русский мореплаватель и гидрограф.